Bewitched (anglicky očarovaný/očarovaná) může být:

 Bewitched (chilská hudební skupina) – chilská doom/blackmetalová kapela
 Bewitched (švédská hudební skupina) – švédská thrash/blackmetalová kapela 
 Bewitched (album) – album americké kapely Luna z roku 1994
 Bewitched (seriál) – americký televizní seriál z let 1964–1972